ESTRO ist die Abkürzung für

 einen südkoreanischen E-Sport-Clan, siehe eSTRO (Clan)
 die European Society for Therapeutic Radiology and Oncology, eine medizinische Fachgesellschaft

ESTRO